

Persone 

 George MacDonald Fraser – scrittore scozzese
 Ian MacDonald Hummer – cestista statunitense
 Linda Hill-MacDonald – allenatrice di pallacanestro statunitense

Macdonald
 Amy Macdonald – cantautrice scozzese
 Dwight Macdonald – scrittore, filosofo e sociologo statunitense
 Frances Macdonald – pittrice britannica, sorella di Margaret Macdonald Mackintosh
 Helen Macdonald – scrittrice e naturalista britannica
 Margaret Macdonald Mackintosh – pittrice, illustratrice e decoratrice inglese, sorella di Frances Macdonald
 Ross Macdonald – scrittore statunitense
 Andrew Macdonald – produttore cinematografico britannico
 Danielle Macdonald – attrice australiana
 James Macdonald – regista teatrale britannico
 Kelly Macdonald – attrice scozzese
 Étienne Jacques Joseph Alexandre Macdonald – generale francese, Maresciallo dell'Impero e Duca di Taranto
 John A. Macdonald – politico canadese
 Francesco Macdonald – ministro della Guerra del Regno di Napoli

Altro 
 Macdonald Seamount – montagna e vulcano sottomarino della Polinesia
 Monte Macdonald – picco roccioso antartico
 Punto caldo di Macdonald – punto caldo dell'Oceano Pacifico

Pagine correlate 
Charles MacDonald
Donald MacDonald
Kenneth MacDonald
Kevin MacDonald
Malcolm MacDonald
McDonald